Привокза́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Привокзальная улица — улица в Барнауле.
 Привокзальная улица — улица в Вельске.
 Привокзальная улица — улица в посёлке Красная Горка Кировского района Казани.
 Привокзальная улица — улица в Липецке (Казинка).
 Привокзальная улица — улица в Мурманске.
 Привокзальная улица — улица в Орле.
 Привокзальная улица — улица во Ржеве.
 В Санкт-Петербурге:
 Привокзальная улица — улица в Александровской.
 Привокзальная улица — улица в Зеленогорске.
 Привокзальная улица — улица в Комарове.
 Привокзальная улица — улица в Красном Селе.
 Привокзальная улица — улица в Ломоносове.
 Привокзальная улица — улица в Репине.
 Привокзальная улица — улица в Туле.
 Привокзальная улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Привокзальная улица — улица в Виннице.
 Привокзальная улица — улица в Киеве.
 Привокзальная улица — улица в Сумах.
 Привокзальная улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Привокзальная площадь
 Вокзальная улица
 Завокзальная улица